Футбольная лига в сезоне 1989/90 () — 92-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 18-й раз в своей истории стал «Ливерпуль» под руководством Кенни Далглиша. Второе место занял бирмингемский клуб «Астон Вилла», отставший от лидера на 9 очков.

Второй дивизион выиграл «Лидс Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Бристоль Роверс», Четвёртый дивизион — «Эксетер Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Плей-офф Второго дивизиона

Результаты матчей

Третий дивизион

Плей-офф Третьего дивизиона

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Плей-офф Четвёртого дивизиона

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1989/90 на сайте RSSSF.com

1989
Футбол в Англии в сезоне 1989/1990
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1989 году
Спорт в Великобритании в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990